Larssen ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Larssen (1889–1971), deutscher Politiker (SPD)
 Gaute Lid Larssen (* 1965), norwegischer Filmregisseur, Filmproduzent und Filmschaffender
 Rolf Falk-Larssen (* 1960), norwegischer Eisschnellläufer

 Vetle Lid Larssen (* 1960), norwegischer Schriftsteller und Journalist
 Lars Andreas Larssen (1935–2014), norwegischer Schauspieler und Moderator

Sonstiges:
 Larssen Peak, Berg auf Südgeorgien im Südatlantik

Siehe auch:
 Larsen
 Larson, Larsson